Bledisloe bezeichnet:

 Bledisloe Commission (Rhodesia-Nyasaland Royal Commission)
 Bledisloe Cup
 Bledisloe-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency
 Viscount Bledisloe, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom